ATIVIDADE Padrões de atividade. Galago matschiei é noturno e arbóreo - um agarrador e saltador vertical. 
BIOLOGIA ECOLOGIA Habitat.
 Tropical primário e secundário denso e úmido, especialmente onde Parinari excelsa (Chrysobalanceae) é a árvore dominante. O Galago matschiei usa todos os níveis do dossel, mas ocorre com mais frequência nos níveis mais baixos e na borda da floresta. Sua faixa de altitude é de 740 a 1600 m acima do nível do mar. 

BIOLOGIA ECOLOGIA Movimentos, área de vida e organização social. Não há informações específicas disponíveis sobre esta espécie, mas sem dúvida é bastante solitária. 

REPRODUÇÃO Reprodução. O Galago matschiei supostamente dá à luz um único filhote. Um pico de reprodução pode ocorrer em novembro-dezembro.

CONSERVAÇÃO Estado e Conservação. Apêndice II da CITES. Classificado como de menor preocupação na Lista Vermelha da IUCN. Embora as populações do galago matschiei estejam diminuindo, ele ainda é generalizado e bastante comum em algumas áreas. Ocorre no Parque Nacional Kahuzi-Biéga e na Reserva Tayna Gorilla na República Democrática do Congo e no Parque Nacional da Floresta Impenetrável de Bwindi, no Parque Nacional da Floresta Kibale e na Reserva Florestal de Mpanga em Uganda. Também pode ser encontrado na Reserva Florestal de Budongo, em Uganda. 

DESCRIÇÃO Notas descritivas. Cabeça — corpo 15 - 20 cm, cauda 19 - 25 cm; peso 170 - 250 g. O Galago matschiei é uma espécie grande, marrom escura com um focinho pesado. É caracterizada principalmente por um par de grandes olhos âmbar rodeados por manchas pretas. Os olhos são separados por uma linha branca e têm uma crista bem definida contornando-os acima. As unhas nas mãos e nos pés são pontiagudas, embora não tão fortemente quilhadas quanto nas espécies de FEuoticus. As patas traseiras do Galago matschiei são consideravelmente mais curtas do que no Galago Menor do Norte (G. senegalensis), e suas orelhas são um pouco mais curtas. Os incisivos inferiores são nitidamente protuberantes. A cauda não é espessa.

DISCUSSÃO Galago matschiei pode ser simpátrico com G. moholi em Burundi e Ruanda. Uma subpopulação de G. matschie: no Maciço de Itombwe, República Democrática do Congo, pode representar um táxon distinto, mas pesquisas adicionais são necessárias para verificar isso. Monotípico. 

ALIMENTAÇÃO Alimentos e Alimentação. Não há informações específicas disponíveis sobre esta espécie, mas como outros taxa semelhantes, o Galago matschiei é provavelmente um faunívoro-frugívoro, comendo frutas e presas de animais (especialmente lagartas e besouros) e também gomas.

Fonte
Traduzido integralmente do site
https://www.gbif.org/pt/species/2436519

Fonte do site
Russell A. Mittermeier, Anthony B. Rylands, Don E. Wilson (2013): Galagidae. In: Handbook of the Mammals of the World – Volume 3 Primates. Barcelona: Lynx Edicions: 184-209, ISBN: 978-84-96553-89-7, DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.6657019